Girls & Boys (или Girls and Boys):

 «Girls & Boys» (песня Принса) (1986)
 «Girls & Boys» (песня Blur) (1994)
 «Girls & Boys» (песня Good Charlotte) (2003)
 «Girls & Boys» (песня The Subways) (2008)